Sieglitz bezeichnet:
 Sieglitzer Berg im Dessau-Wörlitzer Gartenreich
 Sieglitz (Fluss), Fluss im Thüringer Wald 

Sieglitz ist der Familienname folgender Personen und Unternehmen:
 F. A. Sieglitz & Co., eine Rauchwaren-Zurichterei und -Färberei in Leipzig-Lindenau
 Georg Sieglitz (1854–1917), deutscher Opernsänger (Bass)
 Johannes Sieglitz, 1619 Prorektor der Universität Leipzig

Sieglitz ist der Name folgender Orte:
 Sieglitz (Lommatzsch), Ortsteil der Stadt Lommatzsch in Sachsen
 Sieglitz (Käbschütztal), Ortsteil der Gemeinde Käbschütztal in Sachsen
 Sieglitz (Könnern), Ortsteil der Stadt Könnern in Sachsen-Anhalt
 Sieglitz (Molauer Land), Ortsteil der Gemeinde Molauer Land in Sachsen-Anhalt
 Sieglitz, Ortsteil der Landgemeinde von Głogów in Polen